Brăești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

  Brăești (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
  Brăești (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
  Brăești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași